Run poate însemna:
numele de scenă al rapper-ului american Joseph Simmons
insula Run din Indonezia
Râul Run din Danemarca
comanda Run în unele sisteme de operare
Need for Speed: The Run, joc video din 2011
„Run”, cântec al formației rock Snow Patrol